Municipio de Byron puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Byron (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cavalier.
 Municipio de Byron (condado de Ogle, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Ogle.
 Municipio de Byron (condado de Buchanan, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Buchanan.
 Municipio de Byron (condado de Stafford, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Stafford.
 Municipio de Byron (condado de Kent, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Kent.
 Municipio de Byron (condado de Cass, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Byron (condado de Waseca, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Waseca.